Plessow steht für:

 Plessow, ein Ortsteil der Stadt Werder (Havel) in Brandenburg

Plessow oder Pleßow ist der Familienname folgender Personen:

 Ellen Plessow (1891–1967), deutsche Schauspielerin
 Eric Plessow (1899–1977), deutscher Komponist von Unterhaltungsmusik
 Klaus-Peter Pleßow (* 1948), deutscher Schauspieler
 Rochus III. von Rochow-Plessow (1828–1896), Ehrenkämmerer des Papstes, Ehrenritter des Malteserordens und königlich preußischer Major, Publizist und Politiker